Phloeophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Phloiophilus. Enligt Catalogue of Life ingår Phloeophilus i familjen plattnosbaggar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen vinterbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Phloeophilus